Роберт Рёслер (): Рёслер, Роберт (1836—1874) — австрийский географ и историк.
 Рёслер, Роберт (1840—1881) — немецкий писатель.